Александр Мейендорф:
 Мейендорф, Александр Казимирович (1798—1865) — действительный тайный советник, камергер, член совета Министерства финансов, писатель-экономист, геолог и путешественник
 Мейендорф, Александр Егорович (1848—1907) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, командир Собственного Е. И. В. Конвоя в 1893—1906 годах.
 Мейендорф, Александр Феликсович (1869—1964) — русский юрист и политический деятель